Mesny ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Mesny (1886–1945), französischer General
 Patrick Mesny (* 1954), französischer Rugby-Union-Spieler